Fengxi (kinesiska: 枫溪) är en köpinghuvudort i Kina.   Den ligger i provinsen Guangdong, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Fengxi ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Fengxi är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Huangtian Shan,  meter över havet,  km öster om Fengxi. Runt Fengxi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chaozhou,  km sydost om Fengxi. Runt Fengxi är det i huvudsak tätbebyggt.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina